NGC 4171 — звезда в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4171
Волосы Вероники (созвездие)